

Religió 
 Ichinomiya (Xinto): Santuari xintoista de major rang dins de cadascuna de les províncies del Japó.

Toponimia 
 Ichinomiya (Aichi): Ciuat on s'hi troba lIchinomiya de la província d'Owari.
 Ichinomiya (Chiba): Vila on s'hi troba lIchinomiya de la província de Kazusa.
 Ichinomiya o Mikawa-Ichinomiya: Antiga vila on s'hi trobava lIchinomiya de la província de Mikawa.
 Ichinomiya: Antiga vila on s'hi trobava l'''Ichinomiya de la província de Harima.
 Ichinomiya: Antiga vila on s'hi trobava lIchinomiya de la província d'Awaji.
 Ichinomiya: Antiga vila on s'hi trobava lIchinomiya de la província de Higo.
 Ichinomiya: Antiga vila on s'hi trobava lIchinomiya'' de la província de Kai.
 Castell d'Ichinomiya: Localitzat a l'actual prefectura de Tokushima.